Binaural puede referirse a:
 Sonido estereofónico, sonido grabado y reproducido en dos canales.
 Escucha binaural, método de grabación de sonido que utiliza dos micrófonos, dispuestos con la intención de crear una sensación de sonido 3D.
 Binaural, álbum musical del grupo de rock alternativo Pearl Jam.